Павличе́нко — українське прізвище. 

 Павличенко Людмила Михайлівна (12 липня 1916 — 10 жовтня 1974) — радянський снайпер.
 Павличенко Тиміш (Тома) Карпович (1892—1958) — український поет, учений, визначний громадський і культурний діяч.

Див. також 
 Павличко
 Павліченко

Прізвища на -енко